Khedive's Sudan Medal 1897, een militaire onderscheiding, een campagnemedaille, die werd toegekend door de Khedive van Egypte
 Khedive's Sudan Medal 1910, een campagnemedaille van de Khedive die werd ingesteld door Abbas II van Egypte